John Dingell ist der Name folgender Personen:

* John Dingell senior (1894–1955), US-amerikanischer Politiker
 John Dingell junior (1926–2019), US-amerikanischer Politiker